Il doppio del torneo di tennis Brașov Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Jairo Velasco, Jr. che hanno battuto in finale Tomáš Cibulec e Leoš Friedl 6-4, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (Campioni)
 Tomáš Cibulec /  Leoš Friedl (finale)

 Ota Fukárek /  Thomas Shimada (quarti di finale)
 Jerome Hanquez /  Régis Lavergne (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1998